Исполнительный лист — вид исполнительного документа. Выдается на основании решений, приговоров и иных судебных актов, подлежащих исполнению. В исполнительном листе приводится резолютивная часть решения, указывается наименование и адрес суда, его выдавшего, номер дела, по которому выдан лист, дата вынесения решения и дата его вступления в законную силу (или указание на немедленное исполнение), дата выдачи самого листа, сведения о должнике и взыскателе (для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, для должника также — год и место рождения, место работы (если оно известно); для организаций — наименование и юридический адрес).

По каждому решению обычно выдается один исполнительный лист. Если исполнение производится в различных местах, суд может выдать несколько исполнительных листов. Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд. Документ действителен  к  исполнению 3 года, но есть особые случаи, определенные законодательством, когда срок действия приостанавливается и вновь  может быть продолжен.

Постановлением Правительства РФ от 31.07.2008 г. № 579 утверждены единые формы бланков исполнительных листов (отдельно — для Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ, отдельно — для иных федеральных арбитражных судов и судов общей юрисдикции). Новые бланки вводятся в действие с февраля 2009 г., должны быть изготовлены на специальной бумаге с водяными знаками, а также с иными видами защиты согласно критериям отнесения товаров к категории защищённой от подделок полиграфической продукции, снабжены изображением Государственного герба РФ и указанием на номер и серию. При этом ранее выданные исполнительные листы сохраняют свою юридическую силу и обмену на новые не подлежат.

Если решение суда принято в пользу нескольких  истцов или против нескольких ответчиков,  суд по просьбе взыскателя должен выдать несколько исполнительных листов.

Литература

Источники 
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Раздел VII)
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Раздел VII)
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Раздел VIII)
 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (статья 5)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2008 № 579 «О бланках исполнительных листов»

Ссылки 
 
 
 

Гражданское процессуальное право
Юридические документы